

Patronyme 
 Andreea Mitu (née en 1991), est une joueuse de tennis roumaine.
 Dumitru Mitu (né en 1975), est un footballeur roumain.
 Marius Mitu (né en 1976), est un footballeur roumain.
 Petre Mitu (né en 1977), est un joueur de rugby à XV roumain.

Divers 
 Le genre Mitu est une espèce d'oiseau appartenant à la famille des Cracidae.
 Mitú est une commune de Colombie.

Homonymie de patronyme